Kim Dzsongun (1943) észak-koreai színész
 Kim Dzsongun (1974) dél-koreai színésznő
 Kim Dzsongun (1984) Észak-Korea vezetője, a hajdani vezető, Kim Dzsongil fia
 Yesung (1984) dél-koreai énekes, a Super Junior együttes tagja, születési neve: Kim Dzsongun (Kim Jong-woon)
 Kim Dzsongun (1986) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 Kim Dzsongun (1987) dél-koreai kosárlabdázónő, olimpikon